Виктор Рональд Сальва (, род. 29 марта 1958) — американский кинорежиссёр. Наиболее известен как режиссёр серии фильмов ужасов «Джиперс Криперс».

Его дальнейшая карьера в кино была под вопросом, после того как в 1988 году Сальва был осужден по обвинению в сексуальном насилии над 12-летним актером, который снимался в его фильме «Дом клоунов». Также у него были обнаружены видеокассеты и журналы, содержащие детскую порнографию.

Биография 
Родился в Мартинесе, пригороде Сан-Франциско. В детстве любил фильмы ужасов и «Челюсти». Ещё будучи школьником, снял 22 коротких фильма и показывал их в школьной столовой. Конфликтовал с отчимом. Когда Виктору было 18 лет, родители узнали, что он гомосексуал, и выгнали его из дома.

В 1986 году снял «Something in the Basement», чем привлёк внимание Фрэнсиса Форда Копполы. Коппола помог профинансировать следующий фильм Сальвы, «Дом клоунов».

Во время съёмок «Дома клоунов» был обвинён в совращении 12-летнего актёра Нэйтана Уинтерса. Был арестован, получил трёхлетний тюремный срок, затем условно-досрочно освобождён после отбытия 15 месяцев в тюрьме. Судимость серьёзно ударила по его карьере; после освобождения несколько лет не мог найти режиссёрскую работу.

Популярность к Виктору пришла после фильма «Джиперс Криперс». После успеха первого фильма он снял продолжение.

Фильмография 
 1989 — Дом клоунов / Clownhouse
 1995 — Пудра / Powder
 1995 — Природа зверя /The Nature of the Beast
 2001 — Джиперс Криперс / Jeepers Creepers
 2003 — Джиперс Криперс 2 / Jeepers Creepers II
 2006 — Мирный воин / Peaceful Warrior
 2011 — Бульвар страха Rosewood Lane
 2014 — Дом призраков / Haunted
 2017 — Джиперс Криперс 3 / Jeepers Creepers 3

Примечания

Ссылки 
 
 Архив медиа репортажей, относящихся к режиссёру 

Кинорежиссёры США
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Осужденные за детскую порнографию
Кинорежиссёры фильмов ужасов